Рогатка може да се отнася за:

 Воден орех, тревисто растение с друго име рогатка, джулюн, дяволски орех;
 Рогатка, антикавалерийско заграждение;
 Рогатка е приспособление от шипчета предпазващо спорите от намокряне при някои гъби.